

Muzyka 
 Endgame – album Megadeth
 Endgame – album Rise Against

Filmy 
 Ostatnia partia (Endgame) – brytyjski film
 Decydująca gra (End Game)
 Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka (Highlander: Endgame)
 Avengers: Koniec gry (Avengers: Endgame)

Inne 
 Końcówka (Endgame) – utwór dramatyczny Samuela Becketta
 Szach-Mat (Endgame) – kanadyjski serial obyczajowy

Zobacz też 
 gra końcowa